— японский хореограф и основатель танцевального жанра буто, ранее Анкоку-буто.

Биография 
Родился в округе Акита в северной Японии в многодетной семье, был десятым из одиннадцати детей. В 1952 году, после того как закончилась американская оккупация Японии, переехал в Токио.

В то время Тацуми изучал чечётку, джаз, фламенко, балет и немецкий экспрессивный танец (Нобутоси Цуда).

В 1959 году Тацуми создал свою первую постановку в стиле «анкоку-буто» — , на основе романа Юкио Мисимы «Запретные цвета». В то время Хидзиката встретил троих будущих коллег: Юкио Мисиму, Эйко Хосоэ и Дональда Ричи.
Хидзиката был новатором техники движения.

В 1962 году Тацуми вместе с танцовщицей  открыли студию танца Asbestos Hall в токийском квартале Мэгуро.

Фильмы 
 , 2003. Режиссёр: Мисао Араи, хореограф: Тацуми Хидзиката
 «Восстание плоти» (1968, режиссёр Хироси Накамура)
 «Рассказ об оспе» (1972, режиссёр Кэйя Оутида)
 короткометражные танцевальные ленты: «Пупок и атомная бомба» (1960, ч/б), «Амма» (1963, ч/б), «Танец цвета розы» (1965, ч/б), «Проект Тохоку-Кабуки — IV» (1985).

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20140927043807/http://orientstyle.ru/culture/iskusstvo/dmt/tacumi-xidzikata/

Хореографы XX века
Хореографы Японии